Auguste Hansen-Kleinmichel (1886-1968) – attore tedesco
 Julius Kleinmichel (1846-1892) – pittore tedesco
 Pjotr Andrejevič Kleinmichel (1793-1869) – generale e politico russo
 Richard Kleinmichel (1846-1901) – compositore e musicista polacco, naturalizzato tedesco